Il singolare dell'ATP Volvo International 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Andre Agassi era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Alex O'Brien ha battuto in finale 7–6 (8–6), 6–4 Jan Siemerink.

Teste di serie 
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

ATP Volvo International 1996
ATP Tour 1996